Naselja:

BiH:
 Šipačno (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje

Crna Gora:
 Šipačno (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić]